Modung kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Modung, distrikt, Jawa Timur, 
 Desa Modung, administrativ by, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar